Иоанн Кукузель (ок. 1280 — ок. 1360) — византийский композитор и музыкальный теоретик, родом болгарин.

Родился в Диррахии (ныне Дуррес, Албания). Учился в Константинополе, был придворным певцом. Жил на горе Афон в монастыре Святого Афанасия.

Развил мелодику византийского церковного пения и усовершенствовал его нотацию (ввёл так называемые «кукузелевы невмы»). Автор церковных песнопений, а также теоретического трактата.

Библиография об авторе 
 Герцман Е.В. Documenta Koukouzeliana // Византийский временник. –  М.,  1999. – Т. 58.
 Филарет (Гумилевский), архиепископ. Исторический обзор песнопевцев и песнопений греческой церкви: (Репринтное издание). – Свято–Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 341–357.
 Αγγελόπουλος Λ. Ιωάννου Κουκουζέλη τοῦ Μαΐστορος Εκλογή ´Εργων. Αθήνα, 1995.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Композиторы Византии
Композиторы Болгарии
Композиторы Албании
Персоналии:Великая Лавра
Певцы и певицы XIV века
Музыковеды XIV века
Православные гимнографы
Православные святые